Adam Scott (acteur) (1973), Amerikaans acteur
 Adam Scott (golfer) (1980), Australisch golfer